Termenul „Derrick” se poate referi la:

Derrick, un serial german de filme polițiste
Thomas Derrick, un călău englez
Derrick Bird (1957-2010), unul din victimele masacrului din Cumbria
Rick Castle, scriitor de ficțiune a scris seria de cărți Derrick Storm
Derrick Ramirez, vocalist în formația Testament
Derrick Atkins,  campion la alergări 100 m 
Derrick Gainer, campion la box
Butler Derrick, numele de familie a unor politicieni americani.